Joseph de Jouvancy (1643-1719), prêtre jésuite français, poète, pédagogue, philologue et historien
 Monique Jouvancy (née en 1949), écrivaine française